Wiener Schule steht für Schulen im Bereich

Musik:
 Wiener Schule (Vorklassik), Gruppe von Komponisten (18. Jahrhundert)
 Wiener Schule (Moderne), Komponistenkreis um Arnold Schönberg (20. Jahrhundert)
 die Technik des Klavierspiels, die im 18. Jahrhundert durch die Entwicklung des Hammerklaviers erforderlich wurde

Wissenschaft:
 Wiener astronomische Schule (im Spätmittelalter)
 Wiener Medizinische Schule, Zeitraum medizinischer Praxis, Lehre und Forschung in Wien
Wiener Schule (Entwicklungspsychologie), begründet 1922 von Karl und Charlotte Bühler
 Wiener Schule (Ethnologie), begründet von Wilhelm Schmidt (Ethnologe)
 Wiener Schule (Geschichtswissenschaft), begründet von Herwig Wolfram
 Wiener Schule der Kunstgeschichte
 Wiener Schule der Pastoraltheologie
 Wiener Schule (Sprachwissenschaft)
 Wiener Schule der Volkswirtschaft, siehe Österreichische Schule

Weitere:
 Wiener Schule des Phantastischen Realismus, Schule der Bildenden Kunst
 Wiener Schachschule, Spielphilosophie im Schach

Siehe auch:
 Wiener Kreis, Gruppe von Philosophen und Wissenschaftlern an der Universitat Wien in den Jahren 1924 bis 1936
 Wiener Secession, 1897 gegründete Vereinigung Bildender Künstler mit Sitz in Wien
 Wiener Aktionismus, Bewegung der modernen Kunst
Wiener Gruppe, lose Vereinigung österreichischer Schriftsteller